Бакка — прізвище, також українське. Ймовірно виникло у різних культурах незалежно.

Відомі носії 

 Карлос Бакка — колумбійський футболіст, нападник італійського «Мілана» та збірної Колумбії.
 Микола Терентійович Бакка — доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництв України, член-кореспондент Академії гірничих наук України.
 Олексій Вікторович Бакка (1974—2014) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.